Een voormalige staat in Thüringen; zie Hertogdom Saksen-Coburg en Gotha
De daaruit afkomstige dynastie die over diverse Europese landen regeerde; zie Huis Saksen-Coburg en Gotha
familienaam "van Saksen-Coburg"